Византия — государство, существовавшие с 395 по 1453 год. Также может означать:

 Византия (мегарская колония) — то же, что и Византий
 Византия — британо-американо-ирландский фильм 2012 года
 Византия после Византии — книга румынского историка Николае Йорги

См. также 

 Византия в художественной литературе
 Византинистика
 Византинизм